Карма́йкл () — шотландське прізвище. Походить від назви населеного пункту  у Південному Ланаркширі. Назва отримана поєднанням двох слів  caer («форт») і особового імені Майкл. Прізвище може також бути англіфікованою формою .

Відомі носії:
 Алістер Кармайкл (;  1965) — британський політик, ліберальний демократ.
 Ангус Кармайкл (; 1925—2013) — шотландський футболіст, що грав на позиції захисника.
  (;  1986) — британська акторка.
 Малкольм Кармайкл (;  1955) — британський веслувальник, олімпійський медаліст (1980).
  (; 1879—1967) — американський математик.
  (; 1941—1998) — американський громадський діяч.
 Франклін Кармайкл (; 1890—1945) — канадський художник і викладач першої половини ХХ ст.
 Хогі Кармайкл (; 1899—1981) — американський композитор-пісняр, диригент і кіноактор.

Див. також 
 Клан Кармайкл